Крещено Гаи — село в Александро-Невском районе Рязанской области, входит в состав Просеченского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено на берегу реки Лесной Воронеж в 18 км на восток от центра поселения села Просечье и в 30 км на восток от райцентра посёлка Александро-Невский.

История 
Богоявленские Гаи в качестве села упоминается в окладных книгах 1676 года, где бывшая в том селе церковь именуется Богоявленскою. Вместо упоминаемой в XVII столетии в селе церкви, пришедшей в ветхость, в 1786 году поставлена была новая деревянная в прежнее храмонаименование. В 1845 году помещиком Андреем Борисовичем Новиковым построена была каменная также Богоявленская церковь с приделом Митрофаньевским.

В XIX — начале XX века село входило в состав Богородицкой волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 44 дворов.

С 1929 года село являлось центром Крещено-Гаевского сельсовета Новодеревенского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Спешневского сельсовета Рязанской области, с 2005 года — в составе Просеченского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе находится недействующая Богоявленская церковь (1845).

Примечания 

Населённые пункты Александро-Невского района